Ке́ннет Джо́зеф (Кен) Мари́но (, род. 19 декабря 1968) — американский актёр, комедиант, режиссёр, сценарист и продюсер. Наиболее известен по ситкому «Дэцкая больница».

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Марино родился в Уэст Ислипе, штать Нью-Йорк, в итало-американской семье. Он учился в Институте театра и кино Ли Страсберга и Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета.

Карьера 
Ранним успехом Марино обязан скетч-шоу MTV «Штат» в 1993 году; он также является членом первого актёрского состава шоу. Марино снялся с Робом Шнайдером во втором сезоне телесериала «Негодники». В 2001 году он появился в недолго просуществовавшем сериале «Первые годы». В культовом телесериале «Бухта Доусона» (2001—2002) у Марино была второстепенная роль профессора Уайлдера. Актёр появился в нескольких эпизодах телесериала «Зачарованные» и «Действуй, крошка», а также снялся в трёх сезонах сериала «Вероника Марс» в роли частного детектива Винни Ван Ло. Он сыграл в оригинальном телесериале Starz «Мастера вечеринок», а также исполнил роль гомосексуального демона в телесериале «Жнец». В ситкоме «Дэцкая больница» Марино сыграл доктора Гленна Ричи.

Марино снялся в гостевых ролях в таких телесериалах, как «Уилл и Грейс» (сезон 3), «Ангел» (сезон 1), «Рино 911» (эпизоды 1.2 и 3.3), «Стелла» (сезон 1), «Анатомия страсти» (сезон 2), «Детектив Монк» (сезон 3), «Частная практика» (сезон 3), «Счастливый конец» (эпизод 2.10)

Он снялся в фильмах «Жаркое американское лето», «Десять заповедей» и «Взрослая неожиданность», а также появился в эпизодической роли в конце фильма «Бакстер». В 2006 году он появился в фильме «Как полюбить соседку». В 2009 году он снялся в камео в эпизоде сериале «Калифорникейшн».

Марино написал сценарий для фильма «Диггер» (2007), а также является со-создателем и продюсером «Десяти заповедей» и «Взрослой неожиданности» вместе с Дэвидом Уэйном. Марино и Уэйн вместе написали сценарий к фильму «Жажда странствий» (2012) с Полом Раддом и Дженнифер Энистон в главных ролях.

Он исполнил роль Марка Орландо в веб-сериале Yahoo! «Жгучая любовь» — пародии на реалити-шоу «Холостяк» и «Холостячка». Сериал был создан женой марино Эрикой Ояма, а сам Марино срежиссировал все три эпизода. С Кейси Уилсон Марино сыграл в ситкоме NBC «Выходи за меня» (2014—2015), который продержался в эфире лишь один сезон.

Также Марино выступил режиссёром нескольких эпизодов ситкомов «Голдберги», «Супер весёлый вечер» и «Третья жена».

Личная жизнь 
Марино женат на сценаристке Эрике Ояма. У них есть сын Райли и дочь Руби.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Телережиссёры США
Телепродюсеры США
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактёры США